Thailand Sevens 2015 – druga edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Thailand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 26–27 września 2015 roku na SCG Stadium w Bangkoku będąc drugim turniejem sezonu 2015.

Informacje ogólne 
Rozegrane na SCG Stadium zawody były drugim turniejem sezonu 2015 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników pierwszego turnieju.

Po raz drugi w sezonie triumfowali reprezentanci Japonii. Najwięcej punktów w turnieju zdobył Japończyk Teruya Goto, który zwyciężył też w klasyfikacji przyłożeń.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2015
Thailand Sevens
2015 w Tajlandii